Az alábbi szócikk tartalmazza Cher összes kislemezét, többek között azokat is, melyekhez nem tartozik hivatalos nagylemez. Cher összes kislemezeinek száma meghaladja a kilencvenet.

Jegyzetek

Cher
Zenei listák